Icechallenge 2011 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2011—2012. Это третий по счёту традиционный турнир, проведённый с 1 по 6 ноября 2011 года в Граце, Австрийской ассоциацией фигурного катания и Ассоциацией фигурного катания города Грац.

Соревнования прошли среди взрослых спортсменов и юниоров в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а в категории «новички» не было спортивных пар (категории «новички» в данной статье не рассматривается).

Результаты

Взрослые

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы

Юниоры

Ссылки 
 Результаты

2011 год в фигурном катании
2011
Ноябрь 2011 года
Спорт в Австрии в 2011 году
Фигурное катание в сезоне 2011/2012